Tam Galbraith
 Thomas Galbraith (1. baron Strathclyde)
 Thomas Galbraith (2. baron Strathclyde)